Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Hessischen Landtags in der 16. Wahlperiode (seit 5. April 2003).

Präsidium 
 Präsident: Norbert Kartmann (CDU)
 Vizepräsidenten: Lothar Quanz (SPD) Frank Lortz (CDU) Evelin Schönhut-Keil (Bündnis 90/Die Grünen) bis 31. August 2005 Sarah Sorge (Bündnis 90/Die Grünen) ab 11. Oktober 2005 Ruth Wagner (FDP)

Zusammensetzung 
Nach der Landtagswahl 2003 setzt sich der Landtag wie folgt zusammen:

Fraktionen 
 CDU-Fraktion Franz Josef Jung bis 21. November 2005 Christean Wagner seit 23. November 2005
 SPD-Fraktion Jürgen Walter Andrea Ypsilanti seit 16. Januar 2007
 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Tarek Al-Wazir
 FDP-Fraktion Jörg-Uwe Hahn

Berufsstruktur der Mitglieder des Hessischen Landtags 
Unter den 110 Mitgliedern des 16. Hessischen Landtags waren folgende Berufe vertreten:

Abgeordnete

Quellen 
 Hessischer Staatsanzeiger, 24. Februar 2003. (PDF; 533 kB) S. 802

 16